Соглашение в Топхане () было подписано а между княжеством Болгария и Османской империей.

По договору Объединение Болгарии является юридически признанным на международном уровне.

Послы встретились в Константинополе (ныне Стамбул), Топхане это имя районе Стамбула, в настоящее время часть района Бейоглу
Договор был Подписан великим визирем Мехмед Камиль Паша и министром иностранных дел Болгарии Илья Тцановым (Tsanov), а также послами великих держав.

Договор признавал Принца Болгарии Александр Баттенберг в качестве генерал-губернатора автономной Османской провинции Восточная Румелия. Таким образом произошло признание объединения Болгарии. В качестве компенсации, Османская империя получила область вокруг Кырджали, а также Республику (Тамраш) Tamrash, на общую площадь 1640 км². По этому договору, территория единой Болгарии стала 94345 км².

Литература 
 Симеон Радев. Строителите на съвременна България. Том 1, Книга 6, IV. Турско-българско съглашение за Румелия

Международные договоры Болгарии
Международные договоры Османской империи
Договоры по алфавиту